Treize-Août ou XIII-Août ou 13-Août, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union ou sans accent circonflexe, peut désigner :

Calendrier 

13 août,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

Les principaux événements rappelés par ces odonymes sont :

En Belgique,
 Le , vers le début de la première Guerre mondiale : 
 Explosion du fort de Chaudfontaine, dans la Province de Liège, qui fit 50 morts et de nombreux blessés.

En République du Congo,
 Le , première journée des « Trois Glorieuses », à l'issue desquelles Alphonse Massamba-Débat prend la place du président l'abbé Youlou.

En France : 
 Le , vers la fin de la seconde Guerre mondiale : 
 Rafle allemande de Juifs à Saint-Laurent-lès-Mâcon (renommé depuis Saint-Laurent-sur-Saône), dans l'Ain.
 Bombardement allié de Courcelles-sur-Seine, dans l'Eure.
 Exécution sommaire de maquisards par les Allemands, à Chilleurs-aux-Bois, dans le Loiret.
 Exécutions et destructions à Tourouvre (intégré depuis à Tourouvre-au-Perche) dans l'Orne, par les Allemands, en représailles. 
 Bataille de Champagné-Saint-Hilaire, dans la Vienne, entre Résistants et forces allemandes.
 Autres dates ou lieux : évènements non connus.

En Tunisie, 
 Le , Promulgation du « code du statut personnel » (CSP) par l’ancien président Habib Bourguiba.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page

Graphies en langue étrangère 

Il existe aussi des odonymes contenant cette date dans d'autres langues, notamment :

En espagnol, « 13 de Agosto » ou « Trece de Agosto »
 Au Mexique : événements non connus
 « (Privada) 13 de Agosto », à Tetla de la Solidaridad, dans l'État de Tlaxcala.

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

La mention « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore enregistré dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième du mois est en lettres

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième du mois est en chiffres

Géolocalisation des odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

Homonymie
13